

Toponymes 
 Lac de la Selve, à Saint-Amans-des-Cots (Aveyron)
 La Selve, commune de l'Aisne
 Château de la Selve est un château français situé à Grospierres dans l'Ardèche
 La Selve, bois de 425 arpents dans l'Aude
 Gaja-la-Selve, commune du département de l'Aude
 La Selve, commune de l'Aveyron
 La Selves, rivière du Massif central
 La Selve, monastère de l'Aveyron 
 La Selve, prieuré situé dans le Gers
 La Selve, hameau situé sur la commune de Maureillas-las-Illas, Pyrénées-Orientales
 La Selve ou Grand Selve (Grandis Silva), abbaye de l'ordre de Citeaux en Tarn-et-Garonne
 La Selve (de), pointe dans la mer Méditerranée, Var

Personnes 

 Antoine La Selve, médecin obstétricien, auteur français
 Edgar La Selve (1849-1892), écrivain français d'origine périgourdine, professeur de rhétorique à Port-au-Prince puis  directeur de la "Revue exotique", à la fin du 
 Jean de La Selve, Commandeur Templier de Douzens
 Jean-Pierre La Selve (1946- ), musicologue, anthropologue, écrivain
 Marie-Philippe-Hippolite La Selve, auteur français
 Richard La Selve, écrivain français
 Roger La Selve, écrivain français
 Zacharie La Selve, écrivain français

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France
Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme
Patronyme français